Cryptosulidae är en familj av mossdjur. Cryptosulidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cryptosulidae finns 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Cryptosulidae